Чёрно-синий слизень () — наземная лёгочная улитка из семейства Limacidae. Самый большой наземный слизень. Редкий вид, во многих регионах имеет охранный статус.

Распространение 
Встречается во многих регионах Европы, за исключением её северной части. В России отмечен во Владимирской, Московской, Рязанской, Тверской, Ленинградской областях, в городе Москве.Иркутской области

Описание 

Тело слизня большей частью чёрного или тёмно-серого цвета. У некоторых особей окраска неоднородна: могут иметься тёмные продольные полосы (до 3 пар) либо ряды пятен. Длина ползущего взрослого слизня — до 200 мм, сжавшегося — до 110 мм. Время жизни — до трёх лет, размножается со второго года. Откладка яиц длится в течение одного-двух месяцев, молодь появляется осенью. Длина молодых особей, только что появившихся из яиц, — 8—9 мм.

Есть сообщения о нахождении экземпляров этого вида длиной в 30 см, что делает его самым длинным слизнем на планете.

Среда обитания, питание 
Обитает в лиственных и смешанных лесах, иногда встречается в старых парках. Питается преимущественно растительным детритом и гифами грибов.

Охранный статус 
Вид внесён в красные книги нескольких регионов, в том числе в Красную книгу Московской области (5-я категория: восстанавливающийся в численности вид). МСОП присвоил виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 The Black Keel Back Slug.

Limacidae
Моллюски Европы
Животные, описанные в 1803 году